Nicolas Girard peut faire référence à :
 Nicolas Girard (1792-1870), armateur corsaire granvillais ;
 Nicolas Girard (né en 1972), un homme politique canadien ;
 Nicolas Girard (né en 1978), un footballeur français reconverti dans l'encadrement technique de club ;
 Nicolas Girard (né en 2000), archer français.